Bensouda ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Bensouda (1920–2010), marokkanischer Politiker
 Amie Bensouda (* 1957), gambische Juristin
 Fatou Bensouda (* 1961), gambische Juristin und Chefanklägerin beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag
 Mohammed Bensouda (1912–1970), marokkanischer Politiker
 Nabiha, eigentlich Nabiha Bensouda (* 1984), dänische Singer-Songwriterin
 Noureddine Bensouda (* 1963), Marokkaner
 Talib Ahmed Bensouda (* 1986), gambischer Unternehmer und Politiker
 Talib O. Bensouda, gambischer Politiker